Příjmení Ditrych nosí více významných osobností:

 Antoni Ditrych (1818–???) – rakouský římskokatolický duchovní, pedagog a politik polské národnosti
 Břetislav Ditrych (* 1942) – český spisovatel, básník, autor literatury faktu a publicista
 Ondřej Ditrych (* 1982) – český politolog
 Pavel Ditrych (* 19??) – československý reprezentant v orientačním běhu

Podobná příjmení 
 Dittrich